Багатель ( — досл. «дрібничка») — багатозначний термін французького походження.

 Багатель – парк у Парижі.
 Багатель — невеликий неокласичний палац із французьким ландшафтним садом у Булонському лісі в XVI окрузі Парижа.
 Багатель — невелика, технічно нескладна та граціозна за характером музична п'єса.